Agsteribbe ist der Familienname folgender Personen:

 Estella Agsteribbe (1909–1943), niederländische Kunstturnerin
 Frank Agsteribbe (* 1968), belgischer Dirigent, Cembalist, Komponist und Dozent